

Patronyme 

 Jean Capart (1877-1947), égyptologue belge, considéré comme le père de l'égyptologie belge.
 Pierre Capart, prêtre catholique, aumônier de la Jeunesse ouvrière chrétienne durant la Seconde Guerre mondiale et résistant.
 Jean-Noël Capart, paysagiste et urbaniste d'origine belge.
 Louis Capart (né en 1947), auteur-compositeur-interprète français d'expression française et bretonne.
 Marie Cappart (née en 1975), historienne, généalogiste et auteure belgo-britannique.

Toponyme 

 Place Jean Capart, place bruxelloise de la commune de Woluwe-Saint-Pierre.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme